Kimpton kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Kimpton, Hampshire, England, 
 Kimpton, Hertfordshire, England, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar